Afonso Celso, prenome composto, designa as seguintes pessoas:

Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior, ou apenas Afonso Celso, político e Imortal da Academia Brasileira de Letras.
Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto, pai do antecedente, político e nobre brasileiro.
Afonso Celso Pastore, economista brasileiro natural de São Paulo
Afonso Celso Ribeiro de Castro, desportista e político brasileiro
Afonso Celso Garcia da Luz, jornalista, advogado e político brasileiro
Afonso Celso Garcia Reis, mais conhecido como "Afonsinho", médico e ex-jogador de futebol brasileiro
Afonso Pantoja (Afonso Celso Santos Pantoja), economista brasileiro natural do Maranhão.

Lugares 
Vila Afonso Celso, bairro localizado na zona centro-sul da cidade de São Paulo

Desambiguações de antropônimos